

Села:
 Клепачі — Полтавська область, Лубенський район
 Клепачі — Полтавська область, Хорольський район
 Клепачі — Хмельницька область, Славутський район

Села:
 Клепачі — Берестейська область, Кам'янецький район
 Клепачі — Берестейська область, Пружанський район, Мокровська сільська рада
 Клепачі — Берестейська область, Пружанський район, Ружанська селищна рада
 Клепачі — Гродненська область, Берестовицький район
 Клепачі — Гродненська область, Зельвенський район
 Клепачі — Гродненська область, Слонімський район

